

Persone
 Alexandru Rusu – vescovo cattolico rumeno
 Arcadie Rusu – calciatore moldavo
 Denis Rusu – calciatore moldavo
 Denis Alex Rusu – calciatore rumeno
 Răzvan Rusu – sollevatore rumeno
 Rusu Masakege – samurai giapponese del periodo Sengoku
 Ștefan Rusu – ex lottatore rumeno

Altro
 Clan Rusu – clan giapponese